Британское вторжение на Гваделупу - попытки (удачные и неудачные) британцев захватить остров Гваделупа, в XVIII – XIX веках — французскую колонию в Вест-Индии.
Вторжение на Гваделупу (1703)
Вторжение на Гваделупу (1759)
Вторжение на Гваделупу (1794)
Вторжение на Гваделупу (1810)
Вторжение на Гваделупу (1815)

См. также 
Бой у Гваделупы (1779) - морской бой.
Британское вторжение на Мартинику